Il titolo De amicitia (in latino: "sull'amicizia") si può riferire a diverse opere:

Dell'amicizia, prima opera in cinese del Padre Matteo Ricci
 Il dialogo ciceroniano dal titolo completo di Laelius de amicitia